Теодор Юруков е български актьор.

Биография 
Роден е през 1929 година. По-известен е с участието във филмите Крадецът на праскови, Двойникът и Ненужен антракт.

Играе в Театър 199. Записва приказки в Балкантон и играе в Радиотеатъра в БНР.

Театрални роли 
 „Опит за летене“ (Крикор Азарян)

ТВ театър
 „Експериментът“ (1988) (Кирил Топалов)
 „Истината! Само истината!“ (1980) (Даниел Ал)
 „Юни, началото на лятото“ (1980) (Юлиус Ядлис)
 „Комендантът на Берлин“ (1980) (Вадим Собко)
 „Сватбата на Фигаро“ (1978) (Сам Бомарше)

Филмография

Външни препратки 
 
 Теодор Юруков в Кинопоиск
 Теодор Юруков в Синефиш
 ТеодорЮруков в discogs

Български актьори и актриси
Български радиоактьори
Родени в София
Починали в София